Карлушка — посёлок в Майминском муниципальном районе Республике Алтай России, входит в Майминское сельское поселение.

География 
Посёлок расположен к западу от Горно-Алтайска, на реке Катуни.

Население

Примечания 

Населённые пункты Майминского района